Газовый свет:
 Газовый свет (фильм, 1940) — фильм Торолда Дикинсона.
 Газовый свет (фильм, 1944) — фильм Джорджа Кьюкора.
 Газовый свет (фильм, 1956) — фильм Карла-Хейнца Бибера